

Patronymes 
Nemirovski (masculin ; ) ou Nemirovskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe d'origine slave porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Nemirovski (1968-), historien et orientaliste russe.
 Arkadi Nemirovski (né en 1947), mathématicien russe et israélien.
 Irène Némirovsky (1903-1942), romancière russe d'expression française.
 Pascal Nemirovski (1962-), pianiste français d'origine ukrainienne.
 Stefan Nemirovski (1973-), mathématicien russe. 

Patronyme russe